La finale de la Coupe des villes de foires 1970-1971 est la  et dernière finale de la Coupe des villes de foires. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et le , respectivement au Stadio Comunale de Turin, en Italie, et à l'Elland Road de Leeds, en Angleterre.

Elle oppose l'équipe italienne de la Juventus aux Anglais de Leeds United. Au terme des deux rencontres, les Leedsiens s'imposent aux buts à l'extérieur sur le score final de 3 buts à 3 (2-2 à l'aller, 1-1 au retour) et remportent la Coupe des villes de foires pour la deuxième fois.

Le match aller est originellement fixé au , mais du fait de fortes pluies et d'une pelouse détrempée, la rencontre est arrêtée à la , alors que le score est de 0-0, pour être rejouée deux jours plus tard.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1970-1971
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1970-1971

Notes et références

Lien externe 
 Inter-Cities Fairs Cup 1970-71

1970-1971
Compétition de football à Turin
Compétition de football en Angleterre
Événement sportif à Leeds
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face du Leeds United FC
Football en 1971
Sport en Italie en 1971
Sport en Angleterre en 1971
Sport en mai 1971
Sport en juin 1971